Aby Hartog (1962), Nederlands kinderboekenschrijver
 Arie den Hartog (wielrenner) (1941-2018), Nederlands wielrenner
 Cornelis Arie Hartog (1910-1944), Nederlands verzetsstrijder
 Dirck Hartog (1580-1621), Nederlands ontdekkingsreiziger
 Eva Hartog Skorobogatova (1988), Nederlands journaliste
 Hartog Elion (1853-1930), Nederlands scheikundige
 Hartog Hartog (1847-1926), Nederlands ondernemer
 Henk Hartog (1915-1943), Nederlands kunstenaar
 Irma Hartog (1966), Nederlands actrice
 Jacques Hartog (kunstenaar) (1895-1942), Nederlands kunstenaar
 Jacques Hartog (musicus) (1837-1917), Nederlands muziekpedagoog
 Jan de Hartog (1914-2002), Nederlands schrijver
 Lo Hartog van Banda (1916-2006), Nederlands stripauteur en schrijver
 Nina den Hartog (1998), Nederlands zangeres
 Sjaak Hartog, Nederlands cabaretier
 Wil Hartog (1948), Nederlands motorcoureur